Onderdistrict in Indonesië
 Kutowinangun (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Kutowinangun (Kutowinangun), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Kutowinangun (Tingkir), een plaats in het bestuurlijke gebied Salatiga in de provincie Midden-Java